Příjmení Vybíral nosí více významných osobností:

 Alois Vybíral (* 1952) –  český politik
 Bohuš Vybíral (1887–1951) – český literární historik a propagátor československo-jihoslovanských styků
 Břetislav Vybíral (* 1955) - český violoncellista, člen Janáčkova kvarteta
 Břetislav Vybíral mladší - český violoncellista, člen skupiny Arrhythmia
 Jindřich Vybíral (* 1960) – český historik umění a vysokoškolský pedagog
 Petr Vybíral (* 1972) – bývalý český fotbalista, záložník
 Rostislav Vybíral (* 1954) – bývalý český fotbalista, záložník
 Sára Vybíralová (* 1986) – česká spisovatelka, překladatelka a redaktorka
 Tomáš Vybíral (1911–1981) – český stíhač – letecké eso v době druhé světové války
 Zbyněk Vybíral (* 1961) – český psycholog a pedagog